KFV est un sigle qui peut désigner :
 Karlsruher Fussballverein e.V., un club allemand de football, basé à Karlsruhe :
 Korean Folk Village (en français, Village folklorique coréen), une destination touristique populaire en Corée du Sud.